

Cinema 
The Widow – cortometraggio del 1903 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
The Widow – cortometraggio del 1909 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
The Widow – cortometraggio del 1910 diretto da Harry Solter
The Widow – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Comet Film Company
The Widow – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts
The Widow – film del 2005 diretto da Aguila Njamah (come Aquila Njamah) e Kingsley Ogoro
The Widow – cortometraggio del 2006 diretto da Aideen McCarthy

Musica 
 The Widow – singolo dei The Mars Volta del 2005

Televisione 
 The Widow – serie televisiva britannica